Utrecht City Project, is een stedenbouwkundig project uit de jaren 90 dat als doel had de binnenstad van Utrecht gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en veiliger te maken.
 Universitair Centrum Psychiatrie, is de psychiatrische afdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen